Игры в Группе B на чемпионате мира 1994 года проходили с 19 по 28 июня 1994 года. Группа состоит из Бразилии, России, Швеции и Камеруна.

Камерун — Швеция

Бразилия — Россия

Бразилия — Камерун

Швеция — Россия

Россия — Камерун

Бразилия — Швеция 

Г